Duels est la cinquante-neuvième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis sous forme d'album en 1999.

Univers

Synopsis 
Tranquille chez lui, Renaud découvre en même temps que nous les planches d'un de ses amis auteurs de BD, qui le mettent en scène face au machiavélique Duc de la Fourrière. Mais la fiction transcende la réalité… Et Renaud se retrouve ébahi devant une situation identique à la BD qu'il vient de lire.

Personnages

Historique 
Le nom du personnage Frédo qui présente sa bande dessinée à Renaud est un clin d’œil au dessinateur Clarke, de son vrai nom Fréderic Seron, neveu de Pierre Seron et auteur de Mélusine.

Publication

Revues

Album

Liens externes 

Album des Petits Hommes
Album de bande dessinée sorti en 1999
Album Dupuis
Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1998